Into the Depths – film del 1914 diretto da Robert G. Vignola
 Into the Depths – film del 1916 prodotto dalla Supreme Film Company 
 Into the Depths – film del 2004 diretto da Alexander Koehne
 Into the Depths – film del 2011 diretto da Ashley Doss